Glinno bezeichnet Dörfer in Polen:
 Glinno (Nowy Tomyśl), Dorf der Gmina Nowy Tomyśl im Powiat Nowotomyski der Woiwodschaft Großpolen
 Glinno (Skoki), Dorf der Gmina Skoki im Powiat Wągrowiecki der Woiwodschaft Großpolen
 Glinno (Walim), Dorf der Gmina Walim, Woiwodschaft Niederschlesien
 Glinno (Warta), Dorf der Gmina Warta, Woiwodschaft Łódź